Си́рмон () — французская фамилия.

Известные носители 
 Жак Сирмон (; 1559—1651) — французский писатель.
 Жан Сирмон (; 1589—1649) — французский писатель. 
 Антуан Сирмон (; 1591—1643) — французский писатель.